Blastodictys är ett släkte av svampar. Blastodictys ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastodictys